Симбирский станкостроительный завод
 Ульяновский завод тяжёлых и уникальных станков